Фёдор Фаддеевич Яржинский (1839—1908) — российский учёный-зоолог, гидробиолог, естествоиспытатель.

Биография 
Родился в 1839 году в семье учителя (с 1836 по 1855) латинского языка Вологодской гимназии Фаддея Игнатьевича Яржинского.

По окончании в 1869 году естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета был оставлен при университете консерватором зоологического музея.

В 1869—1872 годах по заданиям  петербургского общества естествоиспытателей, русского географического общества и московского общества любителей естествознания трижды ездил на Север, исследовал Белое море|Белое и Баренцево моря у берегов Кольского полуострова. Собрал большие коллекции морских животных, в том числе гигантского пикногонида (бывшего, по мнению науки XIX века, переходной формой от раков к паукам), названного им Colossendeis borealis. Первым указал на факт распространения ветви атлантического тёплого течения (Гольфстрима) у Мурманского берега и доказал это как термометрическими, так и фаунистическими данными.

Он много раз исследовал Мурманский берег,беломорское побережье и другие местности северных губерний Российской империи с целью изучения возможности организации на Мурмане китобойного промысла, рыбных промыслов на рациональных началах, а также с целью разработки вопросов, касающихся развития российского северного торгового флота, путей сообщения, лесных и горнодобывающих предприятий, сельскохозяйственных промыслов северной России. Собирал материал в основном по беспозвоночным.

Умер в 1908 году. Был похоронен на Смоленском православном кладбище (могила утрачена).

Избранная библиография 
Ф. Ф. Яржинский публиковался в «Голосе», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Новом времени» и других периодических печатных изданиях. 

Главнейшие труды, напечатанные в «Трудах Санкт-Петербургского общества естествознания»:

 «Эхиноринхи, водящиеся в рыбах Финского залива» (Т. I, 1870);
 «О фауне ракообразных Онежского озера» (Т. I);
 «Praemisus catalogus Crustac., Amphipod. invent. in Mari Albo» (Т. I);
 «Praem. catal. Echinodermatorum etc.» (Т. I).

Примечания

Литература 
 
 

Зоологи Российской империи
Гидробиологи Российской империи
Естествоиспытатели Российской империи
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены